Steinweiler ist ein Ortsname:

 Steinweiler, Ortsgemeinde im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Steinweiler (Huglfing), Ortsteil der Gemeinde Huglfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Steinweiler (Nattheim), Ortsteil der Gemeinde Nattheim, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steineweiler